Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2019 определил 23 участника финальной части чемпионата мира, который пройдет во Франции с 1 по 30 июня 2019 года. Команда страны-организатора чемпионата автоматически получила место в финальном турнире.

Распределение мест в финальной части чемпионата между региональными конфедерациями утверждено Исполнительным комитетом ФИФА 14 октября 2016 года.

Исполнительный комитет ФИФА одобрил следующее распределение квот:

 АФК (Азия): 5 мест
 КАФ (Африка): 3 места
 УЕФА (Европа): 8 мест (+ страна-хозяйка)
 ОФК (Океания): 1 место 
 КОНКАКАФ (Северная, Центральная Америки, Карибы): 3,5 места
 КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 2,5 места

Квалифицировавшиеся команды

Общая информация 
Для участия в отборочном турнире допущены все сборные стран-членов FIFA, кроме Франции, автоматически получившей путёвку в финальный турнир.

Азиатская конфедерация футбола 

Как и в предыдущем цикле, отборочный турнир для сборных, входящих в Азиатскую конфедерацию футбола, включает в себя:
 Отборочный турнир к кубку Азии 2018 прошёл с 3 по 12 апреля 2017 года. Сборные Японии, Австралии и Китая освобождены от игр отборочного турнира как три лучших команды Кубка Азии 2014. Сборная Иордании, которая является хозяйкой финального турнира, выступает в отборочном турнире вне зачёта. Остальные участники отборочного турнира (21 сборная) разбиты на четыре группы (одна из шести команд, три группы по пять команд). Матчи в группах проходят в один круг на поле одной из команд группы. Победители групп квалифицируются в финальный турнир Кубка Азии 2018.
 Финальный турнир Кубка Азии 2018 прошел в Иордании с 6 по 22 апреля 2018 года. Восемь участников турнира разбиты на две группы. Две лучших команды из каждой группы выходят в плей-офф, а также квалифицируются на чемпионат мира 2019 года. Команды, занявшие третьи места, играют между собой плей-офф за 5-е место. Победитель также квалифицируется на чемпионат мира 2019 года.

Отборочный раунд

Группа А 

Источник: afc.com
 (H) Host - принимающая сторона

Группа В 

Источник: afc.com
 (H) Host - принимающая сторона

Группа С 

Источник: afc.com
 (H) Host - принимающая сторона

Группа D 

Источник: afc.com
 (H) Host - принимающая сторона

Финальный турнир

Группа А 

Источник: afc.com

Группа В 

Источник: afc.com

Плей-офф

Матч за 5-е место 
Победитель матча за 5-е место квалифицировался на Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019.

|}

Африканская конфедерация футбола 

Отборочный турнир для сборных, входящих в КАФ, включает в себя:
 Отборочный турнир к Кубку африканских наций среди женщин пройшел с 26 февраля по 10 апреля 2018 года. Участие в турнире приняли 24 сборные, четыре из которых (Нигерия, Камерун, Экваториальная Гвинея и ЮАР) квалифицированы сразу во второй раунд. Матчи первого и второго раунда прошли по схеме «дома и на выезде». Семь победителей отборочного этапа выходит в финальный турнир Кубка африканских наций 2018. 

 Финальный турнир пройдёт в Гане с 17 ноября по 1 декабря 2018 года. Восемь участников турнира разбиты на две группы. Две лучших команды из каждой группы выходят в плей-офф. На чемпионат мира 2019 года квалифицируются финалисты и победитель матча за 3-е место. Сборная Экваториальной Гвинеи не допущена к участию в чемпионате мира по решению FIFA и, независимо от занятого в турнире места, не может быть квалифицирована.

Отборочный турнир

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Финальный турнир 
Команды, вышедшие в финальный турнир отборочного этапа:

  Алжир
  Камерун
  Экваториальная Гвинея
  Гана (хозяйка)

  Мали
  Нигерия
  Южная Африка
   Замбия

17 октября 2018 года принято решение о дисквалификации сборной  Экваториальной Гвинеи и допуск к участию в финальном турнире отборочного этапа к Чемпионату мира предоставить сборной  Кении, однако 7 ноября 2018 это решение отменено в связи с принятием апелляционной жалобы.

Группа А 

Источник: cafonline.com

Группа В 

Источник: cafonline.com

Плей-офф

КОНКАКАФ 

Отборочный турнир для сборных, входящих в КОНКАКАФ:

 Региональные квалификационные турниры, проводимые в Центральноамериканской зоне и зоне Карибского бассейна. За результатами которых два представителя Центральной Америки и три представителя Карибского бассейна отбираются на финальный турнир - Золотой кубок КОНКАКАФ. Три представителя Северной Америки (Канада, Мексика, США) автоматически проходят без квалификации.
 Финальный турнир пройдёт в США с 4 по 17 октября 2018 года. Восемь участников турнира разбиты на две группы. Две лучших команды из каждой группы выходят в плей-офф. На чемпионат мира 2019 года квалифицируются финалисты и победитель матча за 3-е место. Сборная, проигравшая матч за третье место квалифицируется в стыковые матчи с представителем КОНМЕБОЛ.

Квалификационный раунд

Центральноамериканская зона

Зона Карибского бассейна

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Финальный раунд в Зоне Карибского бассейна

Финальный турнир

Группа А 

Статистика взята с источника

Группа В 

Статистика взята с источника

Плей-офф

КОНМЕБОЛ 

Отборочный турнир для сборных, входящих в КОНМЕБОЛ:

 Финальный турнир: Кубок Америки 2018, что прошел в Чили с 4 по 22 апреля 2018 года. Десять участников турнира разбиты на две группы. Две лучших команды из каждой группы выходят на заключительный этап кругового раунда, где лучшие две команды квалифицируются на чемпионат мира 2019. Третья команда квалифицируется в стыковые матчи с представителем КОНКАКАФ.

Финальный турнир

Группа А

Группа В

Финальный раунд

Конфедерация футбола Океании 

Отборочный турнир для сборных, входящих в Конфедерацию футбола Океании:

 В предварительном раунде, который проходил с 24 по 30 августа 2018 года на Фиджи, сыграли четыре худших по рейтингу команды региона — Американское Самоа, Соломоновы Острова, Вануату и Фиджи). Победитель квалифицировался в финальный турнир.
 В финальном турнире, который пройдет с 18 ноября по 1 декабря 2018 года в Новой Каледонии, будут участвовать восемь команд. Для группового этапа они делятся на две группы из четырех команд. Две лучших команды из каждой группы выходят в плей-офф (полуфинал и финал), где победитель Кубка Наций КФО выходит на Чемпионат мира 2019.

Квалификационный раунд

Финальный турнир

Группа A 

Источник: OFC

Группа B 

Источник: OFC

Плей-офф

УЕФА 

Отборочный турнир к чемпионату мира в зоне УЕФА включает в себя следующие этапы:
 В предварительном раунде сыграли 16 худших по рейтингу команд УЕФА. Матчи раунда прошли с 3 по 11 апреля 2017 года. Команды, разбитые на четыре группы по четыре сборных, сыграли в один круг на поле одного из участников турнира. Четыре победителя групп, а также лучшая из числа занявших второе место команд, квалифицировались в следующую стадию отборочного турнира.
 В квалификационном турнире 35 команд разбиты на семь групп по пять команд. Сборные сыграют между собой в два круга. Матчи в группах пройдут с 11 сентября 2017 по 4 сентября 2018 года. Семь победителей групп квалифицируются в финальный турнир чемпионата мира 2019 года. Четыре лучших команды из числа занявших второе место, квалифицируются в раунд плей-офф.
 Четыре команды сыграют между собой в плей-офф, проведя по два матча. Победитель плей-офф квалифицируется в финальную часть чемпионата мира.

Предварительный раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Квалификационный раунд

Группа 1 

Статистика взята с источника

Группа 2 

Статистика взята с источника

Группа 3 

Статистика взята с источника

Группа 4 

Статистика взята с источника

Группа 5 

Статистика взята с источника

Группа 6 

Статистика взята с источника

Группа 7 

Статистика взята с источника

Плей-офф 

Чтобы определить четыре лучших команды из числа занявших второе место в квалификационном турнире, которые квалифицируются в раунд плей-офф, учитываются только результаты команд (занявших второе место) против команд на первой, третьей и четвертой позиции в их группе, в то время как результаты против команды, занявшей пятое места не учитывается. Для определения рейтинга четырех лучших команд будут принимать во внимание только  результаты шести матчей, сыгранных вторыми командами.

1/2 плей-офф

|}

Финал плей-офф

|}

Плей-офф КОНКАКАФ-КОНМЕБОЛ 
В раунде плей-офф сыграли четвёртая команда КОНКАКАФ и третья команда КОНМЕБОЛ. Победитель пары квалифицируется на чемпионат мира 2019 года.

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
2017 год в женском футболе
2018 год в женском футболе